Pesek je lahko:
 pesek, kamenina
 Pesek, Križevci (Hrvaška)
 Pesek, priimek več znanih ljudi  
 Pesek (it. Pese), vas na Tržaškem blizu slovenske meje, Italija